Sezon (2001/2002) był 11. sezonem Premyer Liqi - najwyższej klasy rozgrywkowej w Azerbejdżanie w piłce nożnej. Liga liczyła 12 zespołów. W pierwszej rundzie wszystkie drużyny rywalizowały w jednej grupie. W drugiej rundzie 6 najlepszych zespołów z pierwszej fazy rozgrywek zakwalifikowało się do grupy mistrzowskiej, w której rywalizowano o tytuł mistrza Azerbejdżanu. Natomiast 6 najsłabszych zespołów trafiło do grupy spadkowej, w której broniły się one przed degradacją do niższej klasy rozgrywkowej. Spadły 2 najsłabsze zespoły. Tytuł obroniła drużyna FK Şəmkir. Tytuł króla strzelców zdobyli Kanan Karimov (FK Gəncə) i Dmitri Kudinow (Qarabağ Ağdam), którzy strzelili po 14 goli.

Po zakończeniu sezonu doszło do konfliktu klubów i Azerbejdżańskim Związkiem Piłki Nożnej (AFFA). W wyniku tego sporu nie udało się rozegrać mistrzostw w następnym sezonie. Efektem tego konfliktu było również wykluczenie azerskich drużyn z europejskich pucharów przez UEFA.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Azerbejdżanie
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Azerbejdżanie
2002 w Azerbejdżanie